Manuel Abreu es el nombre por el que se conoce tanto a:

 Manuel Abreu (marino), marino español nacido en 1776.
 Manuel Abreu Faguaga, futbolista uruguayo nacido en 1977.
 Manuel Abreu Ortiz, político dominicano nacido en 1987.